Kradibia angustatae  — вид хальциноидных наездников рода Kradibia из семейства Agaonidae. Опылители фикусов.

Распространение 
Встречаются в Юго-Восточной Азии: Индонезия.

Описание 
Опылители и фитофаги растений рода фикус (Ficus, семейство Тутовые) следующих видов: Ficus obscura var. angustata (Moraceae). От близких видов отличается неотчётливым жилкованием крыльев и двумя дорзо-апикальными шипиками на передних голенях. Длина тела около 1 мм, тёмно-коричневые. Лапки 5-члениковые, усики 10-члениковые, короче чем тело. Вид был впервые описан в 1969 году в составе рода  под первоначальным названием , а после родовой синонимизации получил современное именование.

Примечания

Литература 
 Weiblen, George D. (2002). How to be a fig wasp. — Annu. Rev. Entomol. 2002. 47:299-330.
 Wiebes, J. T. (1978). The genus Kradibia Saunders and an addition to Ceratosolen Mayr (Hymenoptera Chalcidoidea, Agaonidae). — Zool. Meded. Leiden 53, 165—184 (1978).

Ссылки 
 eol.org
 biolib.cz
 Kradibia Saunders — Iziko South African Museum
 catalogueoflife.org

Kradibia
Животные, описанные в 1969 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии